Ли́дия Щербако́ва:
 Щербакова, Лидия Алексеевна (1948—2008) — полный кавалер ордена Трудовой Славы, машинист крана.
 Щербакова, Лидия Григорьевна (1918—2016) — латвийский советский врач, руководитель Республиканской клинической больницы имени Страдыня с 1959-го по 1979 год, заслуженный врач Латвийской ССР (1966), лауреат Государственной премии Латвийской ССР (1977).

Примечания